Soest steht für:

 Soest, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen
 Soest (Niederlande), eine Gemeinde in der Provinz Utrecht, Niederlande
 Söst (Wincheringen), ein Ortsteil von Wincheringen in Rheinland-Pfalz, Deutschland

Soest oder Van Soest ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Soest (vor 1550–1589), deutscher Holzschnitzer
 Conrad von Soest (um 1370–nach 1422), deutscher Maler
 Daniel von Soest (eigentlich Gerwin Haverland; 1490–1539), westfälischer Satiriker und Theologe
 Gerard Soest (um 1600–1681), englischer Maler
 Heinrich Soest (1897–1962), deutscher Politiker (NSDAP)

 Marieke van Soest (* 1987) niederländische Paraschwimmerin und -cyclerin
 Pieter Cornelisz van Soest, niederländischer Maler des 17. Jahrhunderts
 Ties van Soest, niederländischer Eishockeyspieler (* 2000)

Soest ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Jäger von Soest, eine literarische Figur, siehe Der abenteuerliche Simplicissimus
 Das Jägerken von Soest, Hauptfigur eines Romans von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

SOEST steht als Abkürzung für:
 die School of Ocean and Earth Science and Technology der University of Hawaiʻi at Mānoa

Siehe auch:
 Sost

Abkürzung